Pörner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Pörner (1886–1965), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Jannik Pörner (* 1994), deutscher Volleyballspieler
 Josef Pörner (1875–1933), österreichischer Mediziner 

Unternehmen:

 Pörner Ingenieurgesellschaft, österreichisches Unternehmen für verfahrenstechnischen Anlagenbau